Ла Бијенвенида има више значења:

 Ла Бијенвенида (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Бијенвенида (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику